Владимир Радочај (Сомбор, 24. децембра 1998) српски је фудбалер који тренутно наступа за ИМТ.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 Владимир Радочај на сајту Resultados de Fútbol 
 Владимир Радочај на сајту SofaScore 

Рођени 1998.
Спортисти из Сомбора
Српски фудбалери
Крилни играчи у фудбалу
Фудбалери Земуна
Фудбалери Милутинца
Фудбалери Бежаније
Фудбалери Паланге
Фудбалери Динама Врање
Фудбалери Кабела
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери ИМТ-а